Caroline Criado-Perez (1984-), militante féministe et journaliste britannique ;
 Gerardo Criado Guizán (1956-), homme politique espagnol ;
 Marcos Criado (1522-1569), religieux trinitaire espagnol ;
 Patrick Criado (1995-), acteur espagnol ;
 Raúl Criado (1995-), coureur de fond espagnol.